Příjmení Ščerba nosí více významných osobností:

 Josef Ščerba (1917–2000) – československý válečný letec za druhé světové války
 Lev Vladimirovič Ščerba (1880–1944) – ruský a sovětský jazykovědec
 Libor Ščerba (* 1959) – český hudební skladatel a hudební pedagog